Nesselrode steht für:

 Nesselrode (Adelsgeschlecht), bergisches Uradelsgeschlecht
 Haus Nesselrode in Leichlingen, Nordrhein-Westfalen, siehe Haus Nesselrath
 Mount Nesselrode, Berg an der Grenze von Kanada und Alaska
 Palais Nesselrode, ein historisches Stadtpalais in Düsseldorf-Carlstadt

Nesselrode ist der Familienname folgender Personen:
 Felix Droste Vischering zu Nesselrode-Reichenstein (1808–1865), Gutsbesitzer und Mitglied des Preußischen Herrenhauses

 Marija Dmitrijewna Nesselrode (1786–1849), russische Hofdame

Siehe auch:
 Nesselrode-Ehreshoven
 Nesselröden